Le Cycle de Tschaï (titre original Planet of Adventure) est un roman de science-fiction en quatre volumes, écrit par l'auteur américain Jack Vance entre 1968 et 1970. Le cycle se compose des quatre volumes suivants : Le Chasch, Le Wankh, Le Dirdir, Le Pnume.

Adam Reith 

Adam Reith est un éclaireur de l'armée terrienne qui voyageait avec son équipage à bord de l'Explorator IV. Il a quelques centimètres de plus que la moyenne, des cheveux noirs, un front large, des pommettes saillantes et des joues creuses. Son entraînement d'éclaireur lui a donné d'incroyables ressources : il a des notions de linguistique, d'informatique, d'astronautique, de technologie spatiale et d'énergétique, de biométrie, de météorologie, de géologie et de toxicologie. Il maîtrise toutes les techniques de survie, il sait se battre avec ou sans armes, il connaît la diététique de survie, les bricolages de fortune, la mécanique de propulsion spatiale et peut même improviser des réparations électroniques. 

Adam Reith est un homme droit, opiniâtre, courageux et volontaire, doublé d'un ardent défenseur de la liberté et du droit des peuples à s'autodéterminer. Il est très sensible aux charmes du sexe féminin et d'une courtoisie exemplaire. Il fait la chasse aux escrocs, aux voleurs, aux arnaqueurs en tous genres et passe beaucoup de temps à vérifier ses comptes. Doué en linguistique, il apprend rapidement les rudiments de la langue vernaculaire en vigueur sur la planète Tschaï, ce qui lui permet de communiquer aisément avec tous les humanoïdes de Tschaï. 

Son idée fixe pendant tout le roman : trouver un vaisseau spatial pour rentrer sur Terre. Lors de son naufrage sur la planète Tschaï, il récupère la trousse à outils de son siège éjectable qui lui sera bien utile tout au long de son périple. Il y trouve un sondoscope (des jumelles portatives à haute luminosité et fort agrandissement), un macroscope (qui permet de scruter la surface d'une planète depuis l'espace), un pistolet, un transcom (qui lui permet de repérer l'emplacement de son vaisseau), une cellule énergétique (sorte de batterie pour pistolet) et un pistolet à dards explosifs.

Pour connaître l'itinéraire d'Adam Reith sur Tschaï, voir la carte disponible sur : Périple d'Adam Reith

Traz Onmale 

Traz est un adolescent courageux et farouche, devenu chef de la tribu de l'Emblème en vertu de son prestigieux emblème, « Onmale ». Onmale incarne la sagesse, l'adresse et la résolution. Nomade, il est le chef d'une tribu qui vit de rapines et d'un peu de culture et d'élevage. Traz est un bon guerrier et un chasseur hors pair, capable de sentir la présence d'ennemis embusqués, de lire des traces d'ennemis ou d'animaux sauvages laissées sur le sol ou dans la végétation. Lorsque les deux lunes Az et Braz se croisent dans le ciel, Traz sait qu'il doit rendre son emblème et mourir, conformément aux coutumes de sa tribu. La mort dans l'âme, il décide pourtant de déroger à la tradition, d'enterrer son emblème et d'accompagner Adam Reith dans sa quête. Tout au long de leur périple, Traz protège Adam Reith de nombreux dangers grâce à son instinct et à son expérience de chasseur. Habitué à des conditions de vie dures et austères, il méprise le luxe et le raffinement des autres races de Tschaï et n'apprécie guère les Hommes-Dirdirs. C'est un ami fidèle d'Adam Reith qui l'accompagnera dans son voyage final en direction de la mystérieuse planète Terre.

Ankhe at afram Anacho 
C'est un Homme-Dirdir avec de longs bras et de longues jambes, un visage étiré, un crâne chauve, des yeux ronds et un petit nez discret. À en croire Adam Reith, ses traits sont mi-humains, mi-insectoïdes. Il est né à Zumberval, dans la Quatorzième Province. C'est un fugitif, recherché par les Dirdirs pour avoir dérogé à l'étiquette Dirdir et s'être attribué des pratiques et des vêtements qui n'étaient pas de son rang. Rebelle, il a même jeté par-dessus bord un autre Homme-Dirdir qui l'accompagnait sur un glisseur. Pour Anacho, tous les hommes de Tschaï descendent des premiers hommes arrivés sur la planète avec les Dirdirs,  ans plus tôt. Mais au fil du temps, les Hommes sont devenus à ses yeux de simples barbares grossiers, bien loin du raffinement exigé par la culture des Dirdir. Anacho a une connaissance approfondie de l'histoire de Tschaï et sa mémoire est une mine de renseignements appréciable pour Adam Reith. Il reste très sceptique quand Adam Reith lui apprend qu'il vient lui aussi d'une planète lointaine, la Terre, qui est la patrie des Hommes. Il pense qu'Adam Reith est soit fou, soit amnésique, pourtant il l'accompagne dans sa quête, tellement son histoire l'intrigue. Peu à peu, il renoncera aux mythes de sa propre race et finira par s'embarquer avec Adam Reith et Traz Onmale pour la lointaine planète Terre.

Articles connexes  
 Personnages secondaires de Tschaï

Cycle de Tschaï
Tschai